Gran Telescopi Mil·limètric (del seu nom en anglès Large Millimiter Telescope), telescopi en construcció a Mèxic
 Laboratori de mesures Magnètiques i Tèrmiques, grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona
 LMT també és el codi NYSE de Lockheed Martin, empresa estatunidenca del sector militar